Милошевић је доста распрострањено српско презиме. У Херцеговини се јавља у Улогу код Калиновика, гдје славе Јовањдан и Горњем Дрежњу код Невесиња, гдје славе Свету Петку.
У Србији је ово презиме настало од имена Милош додавањем наставка -евић, који означава припадност потомка претку, обично оцу. 

Неки од познатијих Милошевића су:

 Арса Милошевић, српски и југословенски редитељ и сценариста
 Божидар Боки Милошевић, српски кларинетиста
 Борислав Милошевић, дипломата и амбасадор
 Бранко Милошевић Металац, народни херој Југославије
 Душан Милошевић, српски и југословенски спортиста и олимпијац
 Дорис Милошевић, српска гласовна глумица и шминкерка
 Миланн Милошевић, српско-канадски кларинетиста,
 Милан Милошевић, српски и босанскохерцеговачки кошаркаш
 Милан Милошевић, српски глумац
 Слободан Милошевић, политичар, бивши председник Србије и Савезне Републике Југославије.
 Саво Милошевић, фудбалер
 Саватије Милошевић, српски револуционар и четнички војвода
 Петар Милошевић, српски књижевник из Мађарске
 Никола Милошевић, академик, оснивач Демократске странке
 Андрија Милошевић, српски и црногорски глумац
 Домагој Иван Милошевић, хрватски политичар
 Горан Милошевић, српски музичар 
 Мића Милошевић, српски редитељ и сценариста

Референце

Види још 
 Милошевићи, вишезначна одредница
 Милошево, вишезначна одредница
 Милош, мушко име

Српска презимена